Kallistratos (latinisiert auch Callistratus) ist der Name folgender Personen:

 Kallistratos von Aphidnai (um 410 v. Chr.–355 v. Chr.?), attischer Politiker, Redner und Feldherr
 Kallistratos von Rhodos, griechischer Bildhauer im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Kallistratos (Bildhauer), griechischer Erzgießer zur Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Kallistratos (Grammatiker), griechischer Grammatiker 
 Kallistratos (Rhetor), griechischer Rhetor 
 Domitios Kallistratos, griechischer Lokalhistoriker
 Callistratus (Jurist), römischer Jurist im 2./3. Jahrhundert n. Chr.